Влади́мир Исто́мин:
 Истомин, Владимир Александрович (род. 1951) — российский физико-химик, доктор наук, профессор.
 Истомин, Владимир Алексеевич (1939—2019) — советский и российский художник, заслуженный художник РСФСР.
 Истомин, Владимир Иванович (1810—1855) — русский контр-адмирал, герой обороны Севастополя.
 Истомин, Владимир Константинович (1848—1914) — писатель, издатель.
 Истомин, Владимир Константинович (инженер) (1863—1932) — русский и советский инженер-тхнолог, технический руководитель и организатор нефтяной промышленности РСФСР.
 Истомин, Владимир Михайлович (1905—1942) — председатель исполкома Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся.